Полемон () — древнегреческий философ-стоик, периегет II века до н. э. В литературе упоминается под именами Полемон Илионский или Полемон Афинский.

Биографические сведения 
Сын Милесия, греческий историк, родился в Илионе, на острове Самос или в Сикионе, и жил в первой половине II века до н. э. По направлению своей научной деятельности он принадлежал к числу александрийских ученых; в 202—181 годах жил и работал в Александрии, по приглашению Птолемея Эпифана.

Он первый создал серьёзные работы в области периегетической литературы и поставил этот новый литературный стиль в степень одного из важнейших и распространенных в александрийскую эпоху. С этой целью он объехал всю Грецию, Переднюю Азию, Сицилию и Италию, записывая все географические, исторические и другие достопримечательности, собирая эпиграфические и другие антикварные материалы, которые имели отношение к искусству, литературе, истории и т. д.

Особенно подробно он изучил в антикварном отношении свою родину — Илион. Главные его периегетические работы: описание Илиона, описание Афинского акрополя (в частности Полемону принадлежит первый каталог афинской Пинакотеки.) и Священной дороги из Афин в Элевсин, исследования картинной колоннады Сикиона, лакедемонских религиозных подарков, фиванских Гераклов и т. д.

К области истории относятся его рассказы об основании городов (так называемые χτίσεϊς). Кроме того, в древности были известны полемические произведения (áντιγραφαί) Πолемона против Тимея, Эратосфена, Александрида, Адея и Антигона, исследования о чудесах, сборники надписей и прочее.

Произведения Полемона пользовались в древности большим распространением и уважением, хотя дошли до сегодняшних дней только в отрывках.

Примечания

Литература 

 Susemihl. Geschichte der Griechischen Litteratur in der Alexandrinerzeit. — Ι т. — S. 665—676. — 1891.
 Preller. Polemonis periegetae fragmenta. — , 1838.
 Müller. Fragmenta historicorum Graecorum. — III. — P. 108—148.
 Egger. Polémon le voyageur archéologique. // Mémoires d’histoire ancienne et de philologie. — 1863. — 15.
 Bencker. Der Anteil der Periegese an der Kunstschriftstellerei der Alten. — , 1890.
 

Историки по алфавиту
Историки Древней Греции
Историки II века до н. э.
Писатели по алфавиту
Писатели Древней Греции
Писатели II века до н. э.
Стоики
Философы II века до н. э.